Folgend die Ergebnisse des Wettbewerbs der Herrenmannschaften bei der Badminton-Asienmeisterschaft 1965. Sieger wurde das Team aus Malaysia.

Ergebnisse

Referenzen 
 Annual Handbook of the International Badminton Federation, London, 28. Auflage 1970, S. 314.

1965
Asienmeisterschaft 1965
Asienmeisterschaft 1965